Rabiega ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Rabiega (* 1971), deutscher Schachspieler
 Vincent Rabiega (* 1995), polnischer Fußballspieler